Atlapetes taczanowskii, "Taczanowskis snårsparv", är en fågelart i familjen amerikanska sparvar inom ordningen tättingar.

Utbredning och systematik 
Fågeln förekommer endast i Anderna i centrala Peru (Huánuco and Junín). Den betraktas oftast som en underart av skiffersnårsparv (Atlapetes schistaceus), men urskiljs sedan 2016 som egen art av Birdlife International och IUCN.

Status 
Den kategoriseras av IUCN som livskraftig.

Noter

Kommentarer

Källor

Externa länkar 

Amerikanska sparvar
Atlapetes
Fåglar i neotropiska regionen
Endemiska fågelarter i Peru